Старовский сельсовет

 Старовский сельсовет — в Виноградовском районе Московской области (до 1939)
 Старовский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1954)